Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 9 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997